Jesenicko může znamenat:

 okres Jeseník v Olomouckém kraji
 Mikroregion Jesenicko – svazek obcí Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Jeseník, Lipová-lázně a Ostružná
 Sdružení měst a obcí Jesenicka – sdružení 23 obcí v okresu Jeseník
 Přírodní park Jesenicko – přírodní park v okolí města Jesenice v okrese Rakovník ve Středočeském kraji
 Jesenicko – okolí měst Jesenice

Související články 
 Jesenická oblast
 Jesenický potok
 Jeseník